GSM é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Global System for Mobile Communications, tecnologia móvel e o padrão mais popular para telefones celulares do mundo;
 código ICAO para Flyglobespan, companhia aérea do Reino Unido;

Desambiguação
Desambiguações de siglas